HMS Queen ist der Name mehrerer Schiffe der britischen Marine. 

die erste Queen wurde 1225 gebaut, ihr Schicksal ist unbekannt.
die zweite Queen wurde 1673 als Royal Charles gebaut, 1693 in Queen, 1715 in Royal George und 1756 in Royal Anne umbenannt, abgebrochen 1767
die dritte HMS Queen lief 1769 vom Stapel und wurde 1821 abgebrochen
die vierte HMS Queen wurde 1839 gebaut.
die fünfte HMS Queen war ein Schlachtschiff der Formidable-Klasse, Stapellauf 1902.
die sechste HMS Queen, früher USS St. Andrews, war ein Geleitflugzeugträger der Bogue-Klasse, der 1943 erbaut wurde und im gleichen Jahr der Royal Navy überlassen wurde. Er wurde 1946 an die US-Navy zurückgegeben.

Literatur 
 

Queen